Осада Руана — осада нормандского города Руан в 1591 — 1592 годах в рамках Восьмой (и последней) Религиозной войны во Франции («Войны трёх Генрихов») и Англо-испанской войны (1585—1604), когда французская королевская армия под командованием Генриха IV тщетно пыталась захватить город у Католической лиги.

Несмотря на официальное вступление на трон в 1589 году, гугенот Генрих IV не был признан многими из его католических подданных и был вынужден бороться против Католической лиги, которая была поддержана Испанией.

В Руане объединённые французские, английские и голландские войска Генриха IV сражались против войск Католической лиги под командованием Андре де Бранкаса, синьора де Виллар, а также испанских сил во главе с доном Фарнезе, герцогом Пармским. Город сопротивлялся до прихода испанских войск, которые вынудили протестантские силы снять осаду и отступить.

Примечания

Литература 
 James, Alan. The Navy and Government in Early Modern France, 1572—1661. First published 2004. Woodbridge, Suffolk, UK. ISBN 0-86193-270-6
 Janel Mueller/Joshua Scodel. Elizabeth I: Translations, 1592—1598. The University of Chicago.

Сражения Франции
Сражения по алфавиту
Сражения Гугенотских войн
Руан
Осады 1591 года
Осады 1592 года